

Населені пункти та їхні частини

 Ґури — село в гміні Цешкув Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґури — село в гміні Яніково Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґури — село в гміні Ґошкув Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Ґури — село в гміні Маркушув Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Ґури — село в гміні Ужендув Красницького повіту Люблінського воєводства
 Ґури — село в гміні Сокольники Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Ґури — село в гміні Унеюв Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґури — село в гміні Промна Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Ґури — село в гміні Якубув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґури — село в гміні Корчев Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Ґури — село в гміні Ґоворово Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґури — село в гміні Августів Августівського повіту Підляського воєводства
 Ґури — село в гміні Міхалув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґури — село в гміні Будри Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґури — село в гміні Вільчин Конінського повіту Великопольського воєводства
 Ґури — село в гміні Стшалково Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Ґури — село в гміні Білоґард Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґури — частина міста Радзеюв у Радзейовському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Ґури — частина міста Красностав у Красноставському повіті Люблінського воєводства
 Ґури — частина міста Красник у Красницькому повіті Люблінського воєводства
 Ґури — частина міста Плоцьк в Мазовецькому воєводстві
 Ґури — частина міста Дорогичин у Сім'ятицькому повіті Підляського воєводства
 Ґури — частина села Тшебіцько в гміні Цешкув Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґури — частина села Длуґе-Парцеле в гміні Ізбиця-Куявська Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґури — частина села Сьмельник у гміні Ізбиця-Куявська Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґури — частина села Брудзинь у гміні Яновець-Велькопольський Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґури — частина села Старобжеська-Кольонія в гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґури — частина села Осечек у гміні Ксьонжкі Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґури — частина села Куявка в гміні Бондково Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґури — частина села Бзово в гміні Варлюбе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґури — частина села Женчково в гміні Злавесь-Велька Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґури — частина села Комодзянка в гміні Фрамполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Ґури — частина села Дешковіце-Первше в гміні Сулув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Ґури — частина села Вулька-Здункувка в гміні Вогинь Радинського повіту Люблінського воєводства
 Ґури — частина села Ліповець у гміні Терешполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Ґури — частина села Чатолін у гміні Лишковіце Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґури — частина села Захожув у гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Ґури — частина села Недонь у гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ґури — частина села Воля-Заленжна в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Ґури — частина села Ґродзисько в гміні Свініце-Варцьке Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґури — частина села Бжеґ у гміні Пенчнев Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґури — частина села Димкі в гміні Лютутув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Ґури — частина села Пщонув у гміні Макув Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґури — частина села Макув у гміні Макув Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґури — частина села Тараська в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Ґури — частина села Струже в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Курув у гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Лібрантова в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Пашин у гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Мшальниця в гміні Камьонка-Велька Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Івкова в гміні Івкова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Воля-Любецька в гміні Риґліце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Ковальова в гміні Риґліце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Любча в гміні Риґліце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Тимова в гміні Чхув Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Чермна в гміні Шежини Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Свошова в гміні Шежини Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Чапле-Великі в гміні Ґолча Меховського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Маршовіце в гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Ліпна-Воля в гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Орлув у гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Воякова в гміні Івкова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Конти в гміні Івкова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Вжонсовиці в гміні Сьвйонтники-Ґурне Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Тимбарк у гміні Тимбарк Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Лоньова в гміні Дембно Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Порадув у гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Пісажова в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Воля-Скшидлянська в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Стара Весь у гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Доброцеш у гміні Івкова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Скшидльна в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Седльце в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Станькова в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Ястшембія в гміні Ценжковіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Крульова-Польська в гміні Камьонка-Велька Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Чехи в гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Шимбарк у гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Заґуже в гміні Бабіце Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Заблендза в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Пекелко в гміні Тимбарк Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Яксиці в гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Ленкавиця в гміні Стришув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Вітовиці в гміні Харшниця Меховського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Ґромник у гміні Ґромник Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Жеґоцина в гміні Жеґоцина Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Недзелиська в гміні Щурова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Сехна в гміні Ляскова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Пшибиславіце в гміні Козлув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Карньовиці в гміні Забежув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Ямниця в гміні Камьонка-Велька Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Раба-Ніжна в гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Камйонка-Мала в гміні Ляскова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Кобежин у гміні Ліся Ґура Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґури — частина села Ленґ-Старосцинський в гміні Леліс Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґури — частина села Люцин у гміні Тчув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Ґури — частина села Крочув-Венкши в гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Ґури — частина села Ґвіздали в гміні Лохув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Ґури — частина села Ранахув-Весь у гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Ґури — частина села Соколово-Парцеле в гміні Обрите Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Ґури — частина села Теляки в гміні Косув-Ляцький Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Ґури — частина села Щепанкі в гміні Серпць Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Ґури — частина села Явожно-Банкове в гміні Рудники Олеського повіту Опольського воєводства
 Ґури — частина села Шкляри в гміні Гижне Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґури — частина села Пйотрувка в гміні Єдліче Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґури — частина села Сепетниця в гміні Сколишин Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґури — частина села Красне в гміні Красне Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґури — частина села Яблониця в гміні Сколишин Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґури — частина села Бжиська в гміні Бжиська Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґури — частина села Зменниця в гміні Березів Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґури — частина села Домбровиця в гміні Баранув-Сандомерський Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґури — частина села Явоже-Ґурне в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґури — частина села Бжезувка в гміні Тарновець Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґури — частина села Дурди в гміні Баранув-Сандомерський Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґури — частина села Острови-Барановські в гміні Цмоляс Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґури — частина села Ліпниця в гміні Дзіковець Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґури — частина села Калембіна в гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґури — частина села Ядахи в гміні Нова Демба Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґури — частина села Рікшиці (Рокшице) в гміні Красічин Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґури — частина села Босько (Бесько) в гміні Босько Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґури — частина села Нова Весь у гміні Тшебовнісько Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґури — частина села Потік (Поток) у гміні Єдліче Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґури — частина села Завадка-Бжостецька в гміні Бжостек Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґури — частина села Букова в гміні Бжостек Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґури — частина села Безьдзядка в гміні Колачице Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґури — частина села Врубльова в гміні Бжиська Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґури — частина села Пйонткова в гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґури — частина села Баканюк у гміні Рачкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Ґури — частина села Донімеж у гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Ґури — частина села Завада-Піліцька в гміні Іжондзе Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Ґури — частина села Іжондзе в гміні Іжондзе Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Ґури — частина села Поромбка в гміні Поромбка Бельського повіту Сілезького воєводства
 Ґури — частина села Вількув у гміні Іжондзе Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Ґури — частина села Юрковиці в гміні Опатув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґури — частина села Коморув у гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґури — частина села Ґжималкув у гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґури — частина села Стара Слупія в гміні Нова Слупія Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґури — частина села Обленґорек у гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґури — частина села Плехув у гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґури — частина села Усажув у гміні Ліпник Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґури — частина села Хвалібоґовиці в гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґури — частина села Любанія в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґури — частина села Стара Збелютка в гміні Лаґув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґури — частина села Шваршовиці в гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґури — частина села Яжомбкі в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґури — частина села Ривоцини в гміні Дзялдово Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґури — частина села Калішковіце-Калиський в гміні Мікстат Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Ґури — частина села Млинек у гміні Осек-Мали Кольського повіту Великопольського воєводства
 Ґури — частина села Веронікополе в гміні Бралін Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Ґури — колонія в гміні Закшувек Красницького повіту Люблінського воєводства
 Ґури — колонія в гміні Красник Красницького повіту Люблінського воєводства
 Ґури — колонія в гміні Лешна-Подляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Ґури — колонія в гміні Жонсьник Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Ґури — осада в гміні Навойова Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґури — осада в гміні Вільчента Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґури — лісова осада в гміні Тожим Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Ґури — лісова осада в гміні Балтув Островецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки